Parkland (film)

 Amerikai Egyesült Államok
 Parkland (Florida)
 Parkland (Illinois)
 Parkland (Louisville), Kentucky
 Parkland (Detroit), Michigan
 Parkland (Philadelphia)
 Parkland (Washington)
 Parkland (Wisconsin)

 Kanada
 Parkland (Calgary)
 Parkland megye, Alberta